

Persone
 Anton Maria Borga (1723-1768) – presbitero e letterato italiano
 Ludvig Borga, ring name di Tony Halme (1963-2010) – wrestler, artista marziale misto, pugile politico finlandese
 Rebecca Borga (1998) – velocista italiana

Altro
 Borgå – denominazione svedese della città finlandese di Porvoo
 Eccidio di Borga – strage nazista del 1944 nel comune di Recoaro Terme